Сефер (,  — «книга»):

 Сефер Йешуа ( — «Книга Йешуа») — шестая книга в Танахе, известная в отечественной традиции, как «Книга Иисуса Навина».
 Сефер шофтим ( — «Книга судей») — седьмая книга в Танахе, известная в отечественной традиции, как «Книга Судей Израилевых».
 Сефер Шмуэль () — восьмая книга Танаха и третья в её разделе так называемых ранних пророков. В Септуагинте и в Вульгате она была разделена на две книги, получившие название I и II (из четырёх) книг Царств.
 Сефер млахим () — две книги Танаха, завершающие цикл ранних пророков. В Септуагинте, а также в Вульгате и Пешитте это III и IV книги Царств.
 Сефер-Тора ( — «Книга Закона») — рукописный пергаментный свиток с текстом Пятикнижия Моисеева (Торы), используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге, является главным сакральным предметом в иудаизме.
 Сефер Толедот Йешу ( — «Книга родословия Иисуса») — средневековый антихристианский иудейский памфлет, в котором некоторые евангельские события представлены в гротескной форме.
 Сефер Йецира ( — «Книга творения») — один из основополагающих каббалистических текстов (II—VI век н. э.).
 Сефер ийюн (— «Книга созерцания») — каббалистический текст, относящийся к ранней мистической традиции «Круга созерцания» (Испания, XIII век н. э.).
 Сефер ха-разим ( — «Книга тайн») — каббалистическая книга, по преданию переданная Ною ангелом Разиэлем (Палестина, начало IV — конец III века н. э. или VI—VII века н. э.)
 Сефер Разиэль ха-малах ( — «Книга ангела Разиэля») — средневековый каббалистический гримуар (не ранее XIII века).
 Сефер ха-бахир ( — «Книга яркого света») — одно из ранних произведений каббалистической литературы (Франция, ок. 1176 года).
 Сефер хa-зогap ( — «Книга сияния») — один из основополагающих каббалистических текстов (Испания, XIII век н. э.).